Главный судья Танзании — высший судья материковой части государства Объединённая Республика Танзания. Он назначается президентом и возглавляет Апелляционный суд Танзании.

История 
После Первой мировой войны бывшая германская колония Танганьика была передана Британской империи по Версальскому договору в 1919 году. Через год был учреждён Верховный суд и сформирована должность главного судьи. Танганьика стала независимой в 1961 году. В следующем году она провозглашена республикой.

В 1964 году Танганьика объединилась с Занзибаром в Объединённую Республику Танганьика и Занзибара, которая позднее в была переименована в Объединённую Республику Танзания. Несмотря на объединение, обе части нового государства сохранили свою судебную систему. Апелляционный суд в Танзании, имеющий юрисдикцию в отношении всего штата, был открыт в 1979 году.

Главные судьи Танганьики 

 1920—1924: Уильям Моррис Картер
 1924—1929: Уильям Элисон Рассел
 1929—1936: Иосиф Альфред Шеридан
 1934—1936: Сидней Соломон Абрахамс
 1936—1939: Ллевин Кринсон Далтон
 1939—1945: Амвросий Генри Вебб
 1945—1951: Джордж Грэм Пол
 1951—1955: Герберт Чарльз Фахи Кокс
 1955—1960: Эдвард Джон Дэвис
 1960—1964: Ральф Уиндхэм

Главные судьи Танзании 

 1964—1965: Ральф Уиндхэм
 1965—1971: Филипп Телфорд Жорж
 1971—1977: Августин Саиди
 1977—2000: Фрэнсис Лукас Ньялали
 2000—2007 годы: Барнабас А. Саматта
 2007—2010: Аугустино Рамадхани
 2010—2017: Мохамед Чанде Отман
 С 2017 года: Ибрагим Хамис Джума

См. также 
 Главный судья Занзибара

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Танзания
Занзибар
История Танзании
История Занзибара
Право Танзании
Персоналии:Танзания